Яловенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Яловенко, Пётр Самсонович (1943) — казахстанский военный деятель, генерал-майор.